Brücke steht für:
 Brücke, ein Bauwerk zur Überquerung von Hindernissen
 eine alte Bezeichnung für einen Hafenkai, siehe dazu Schlacht (Wasserbauwerk)#Andere Bezeichnungen für alte Hafenkais.
 Brücke (Chemie), Verknüpfungen von Teilstrukturen in Molekülen
 Brücke (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster in der objektorientierten Programmierung
 eine spezielle Kante eines Graphen, siehe Trenner (Graphentheorie)#Spezialfälle
 Brücke (Gymnastik), eine Übung in der Gymnastik
 Brücke (Heraldik), als gemeine Figur in der Heraldik
 Brücke (Künstlergruppe), eine deutsche Künstlervereinigung von Expressionisten 
 Bridge (Musik), ein charakteristisches überleitendes Formteil in Jazz, Pop, Rock, Metal, elektronischer Tanzmusik und Hip-Hop 
 Brücke (Ringen), eine Verteidigungshaltung beim Ringen
 Brücke (Uhr), ein Lagerhalter im Uhrwerk
 Brücke (Verslehre), ein unzulässiges Wortende an einer bestimmten Position des Metrums
 Brücke (Zahntechnik), ein Zahnersatz in der Zahnmedizin
 Brücke, die deutsche Bezeichnung des Gehirnteils Pons
 Brücke, ein kleinformatiger Teppich
 Brücke, Steg bei E-Gitarren, siehe Steg (Saiteninstrument)
 Von der Brücke(n), deutsches Adelsgeschlecht, siehe De Ponte (Adelsgeschlecht) oder Brüggen (Adelsgeschlecht)

als Kurzwort:
 eine Brückenschaltung in der Elektronik
 eine temporäre oder änderbare elektrisch leitfähige Überbrückung von 2 Punkten einer festen elektrischen Schaltung
 die Kommandobrücke eines Seeschiffs
 die Ladefläche von Nutzfahrzeugen
 eine Seebrücke als Landesteg für Schiffe
 die Wechselbrücke bei Lkw

Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Brücke (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Brücke (Leichlingen), Ortslage der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis
 Brücke (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis
 Brücke (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
Brücke (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen

Brücke ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Brücke-Teleky (geborene Teleky; 1879–1963), österreichisch-jüdische Gynäkologin und Urologin
 Ernst Theodor von Brücke (1880–1941), österreichischer Physiologe
 Ernst Wilhelm von Brücke (1819–1892), deutsch-österreichischer Physiologe
 Franz Theodor von Brücke (1908–1970), österreichischer Pharmakologe
 Hans von Brücke (1905–2000), österreichischer Chirurg
 Hermann Brücke (1830–1871), deutscher Maler, Sohn von Johann Gottfried Brücke, Bruder von Ernst Wilhelm von Brücke
 Johann Gottfried Brücke (1796–1873), deutscher Maler, Vater von Ernst Wilhelm von Brücke und Hermann Brücke
 Wilhelm Brücke (1800–1874), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 
 Die Brücke
 Brück (Begriffsklärung)
 Brückepreis
 Brücken
 Brücklein
 Brügge (Begriffsklärung)
 Unter den Brücken 
 Unter der Brücke